Пуебло Нуево Солиставакан има више значења:

 Општина Пуебло Нуево Солиставакан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуебло Нуево Солиставакан (Пуебло Нуево Солиставакан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику